Lammas – wieś w Anglii, w hrabstwie Norfolk, w dystrykcie Broadland
 Lammas – organizacja
 Lammas – święto, zob. też Lughnasadh